Юрий (Георгий) Васильевич Виноградов () — советский композитор, музыковед, педагог, профессор, преподаватель по анализу музыкальных произведений Казанской консерватории, преподаватель композиции и музыкально-теоретических дисциплин Казанского музыкального училища, Заслуженный деятель искусств Татарской АССР.

Биография 
 Родился 15 февраля 1907 года в Белебее Уфимской губернии в семье композитора Василия Ивановича Виноградова.
 1926 год — окончил Казанский музыкальный техникум по классу фортепиано у Олега Дмитриевича Родзевича.
 1946 год — окончил теоретико-композиторский факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Москве по классу композиции у Максимилиана Осеевича Штейнберга.
 1936-45 годы — преподавал композицию и музыкально-теоретические дисциплины в Казанском музыкальном училище.
 1945-77 годы — преподаватель по анализу музыкальных произведений Казанской консерватории.
 Умер 4 января 1983 года в Казани.

Ученики 
 Бакиров Энвер Закирович — композитор, скрипач, Заслуженный деятель искусств Татарской АССР, РСФСР, народный артист Республики Татарстан, Лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая
 Валиуллин Аллагиар Гарифуллович — композитор
 Шамсутдинов Исмай Гайнутдинович — композитор, Заслуженный деятель искусств Татарской АССР, Народный артист Татарской АССР
 Фандеев Тимофей Игнатьевич — композитор, баянист, преподаватель Чувашского педагогического института, Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза композиторов Чувашской АССР
 Валиуллин Хуснулла Валиуллович — композитор, Заслуженный деятель искусств Татарской АССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая, Участник Великой Отечественной войны.

Творчество 
Участвовал в создании первой учебной программы курса «История татарской советской музыки», редактировал первые издания произведений татарских композиторов, писал рецензии на концерты и спектакли, вёл музыкально-просветительскую работу.
Основное место в композиторском творчестве композитора занимают камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения:
 Вариации на тему татарские народные песни «Апипа» для симфонического оркестра;
 Детский альбом для фортепиано;
 Татарский марш для двух фортепиано;
 Кантата «Соловей и родник» на стихи Мусы Джалиля;
 Циклы романсов на стихи Александра Сергеевича Пушкина, Степана Петровича Щипачёва;
 Романсы и песни на стихи татарских поэтов;
 12 китайских народных песен в обработке для фортепиано;
 Вокальные и фортепианные обработки татарских русских, киргизских и английских народных песен;
 Произведений для детских хоров.

Награды и признание 
 .

Ссылки 
 Виноградов Юрий Васильевич

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Казанской консерватории